Спортивное мероприятие:
 Матч
 Спортивный турнир
 Забег (в т. ч. массовый) или заплыв
 Спортивный парад (напр., Парад физкультурников)